Tajemnicze Złote Miasta – serial animowany z 1982 roku
 Tajemnicze Złote Miasta – serial animowany z 2012 roku